Liste over fjelde på Færøerne.

Færøernes natur